Alessandro Deidda – batterista italiano
 Alina Deidda – cantante e attrice italiana
 Francesca Deidda – sincronetta italiana
 Mariano Deidda – cantante, musicista e cantautore italiano
 Salvatore Deidda – politico italiano